Люди в лодках может означать:

 «Люди в лодках» () — распространённое название беженцев, покидающих территорию своей страны неофициально, морским путём.
 «Люди в лодках» () — гонконгский фильм 1982 года о вьетнамских «людях в лодках», реж. Энн Хёй.
 «Люди в лодках» — одно из названий китайского субэтноса даньцзя.
 «Люди в лодках» — песня российской группы «Машина времени».